Stary cmentarz żydowski w Zamościu
 Nowy cmentarz żydowski w Zamościu